YHB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hudson Bay (Saskatchewan) (Canada)